Микромир может означать:

в программном обеспечении
 Микромир (текстовый редактор) — текстовый редактор;
в философии науки
 Микромир (физика) — структурная область мира в постнеклассической физической картине мира.